Сеть особо охраняемых природных территорий Мадагаскара управляется Ассоциацией национальных парков Мадагаскара (АНПМ). Сеть включает три типа охраняемых территорий: 5 природных заповедников (категория Ia, IUCN), 21 национальный парк (категория II, IUCN), 20 заказников (категория IV, IUCN) и 8 участков устойчивого природоиспользования (категория VI, IUCN). Ещё 5 территорий в IUCN не включены.

Всего на Мадагаскаре насчитывается 59 охранняемых территорий, занимающих 17 553 км2 суши (2,95 %) и 4558 км2 моря (0,38 %).

Всемирное наследие 
В 2007 шесть национальных парков Мадагаскара вошли во Всемирное наследие ЮНЕСКО под названием Влажные тропические леса Ацинананы: Марудзедзи, Масуала, Раномафана, Захамена, Андухахела и Андрингитра.

Список особо охраняемых природных территорий управляемых АНПМ

Природные заповедники 
 Цинги-де-Бемараха
 Бетампуни (заповедник)
 Лукубе (заповедник)
 Царатанана (заповедник)
 Захамена (заповедник)
 Цинги-де-Намурука (заповедник)

Национальные парки 

 Монтань-д’Амбр (национальный парк)
 Андухахелу (национальный парк)
 Андрингитра (национальный парк)
 Анкарафанцика (национальный парк)
 Анкарана (заповедник)
 :en:Baie de Baly National Park
 Цинги-де-Бемараха (национальный парк)
 Национальный парк Исалу
 Киринди (национальный парк)
 Мананара (национальный парк)
 Андасибе-Мантадиа (национальный парк)
 Марудзедзи (национальный парк)
 Масуала (национальный парк), включая национальный парк Нуси-Мангабе
 Мидунги
 Раномафана (национальный парк)
 Сахамалаза (национальный парк) (морской парк)
 Циманампецуца (национальный парк)
 Захамена (национальный парк)
 Зумбице-Вухибасиа (национальный парк)

Заказники 
 :en:Ambatovaky Reserve
 :en:Amber Forest Reserve
 :en:Ambohijanahary Reserve
 :en:Ambohitantely Reserve
 Аналамацуатра (заповедник) (Перинет)
 :en:Analamerana Reserve
 :en:Andranomena Reserve
 :en:Anjanaharibe-Sud Reserve
 :en:Bemarivo Reserve
 :en:Beza Mahafaly Reserve
 :en:Bora Reserve
 :en:Cap Saint Marie Reserve
 :en:Pic d'Ivohibe Reserve
 :en:Kalambatritra Reserve
 :en:Kasijy Reserve
 :en:Mangerivola Reserve
 :en:Maningoza Reserve
 «Манумбу»
 :en:Manongarivo Reserve
 :en:Marotandrano Reserve
 :en:Tampoketsa Analamaitso Reserve

Частные заповедники 
 Беренти (заповедник)

Примечания

Ссылки 
 Official Site of the National Parks and Natural Reserves of Madagascar (French, english, German, Italian language)
 UNESCO World Heritage
 Madagascar National Parks

Списки:Мадагаскар